

Cinema 
Mistakes Will Happen – cortometraggio del 1911 prodotto dall'Edison Company
Mistakes Will Happen – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Royal Film Company
Mistakes Will Happen – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Federal Films
Mistakes Will Happen – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Mix
Mistakes Will Happen – cortometraggio del 1928 diretto da Doran Cox

Teatro 
Mistakes Will Happen – commedia del 1906 di Grant Stewart